Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Inzersdorf im Kremstal enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Inzersdorf im Kremstal im Bezirk Kirchdorf (Oberösterreich).

Denkmäler

Ehemalige Denkmäler

Weblinks

Einzelnachweise 

Inzersdorf im Kremstal
!